«Рыцарь дорог» () — американская медиафраншиза, включающая в себя сериалы, фильмы и видеоигры.

Телесериалы:
 «Рыцарь дорог» () — телесериал 1982—1986 годов.
 «Рыцари правосудия» () — телесериал 1997—1998 годов.
 «Рыцарь дорог» () — телесериал 2008—2009 годов.

Телефильмы:
 «Рыцарь дорог 2000» () — телефильм 1991 года.
 «Рыцарь дорог 2010» () — телефильм 1994 года.
 «Рыцарь дорог» () — телефильм 2008 года.

Игры:
  — видеоигра 1986 года.
  — видеоигра 1988 года.
  — видеоигра 1994 года.
  — видеоигра 2002 года.